Андрей Павлов:
 Павлов, Андрей Александрович (род. 1996) — российский биатлонист.
 Павлов, Андрей Павлович (род. 1952) — доктор исторических наук, профессор СПбГУ.

 Павлов, Андрей (род. 1979) — латвийский футболист.